Miejscowości w USA
 Wiley – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Prowers
Gminy w USA
 Wiley (ang. Wiley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
Ludzie
 Wiley − brytyjski raper

Firmy
 John Wiley & Sons, Inc. – wydawnictwo o zasięgu światowym, specjalizujące się w publikacjach naukowych

Przypisy